Ито́ми () — община (дим) на юге Греции, на юго-западной оконечности полуострова Пелопоннеса к северу от залива Месиниакос Ионического моря в периферийной единице Месинии в периферии Пелопоннес. Население — 1879 жителей по переписи 2011 года. Площадь — 90,428 квадратного километра. Административный центр — Валира.

Обшина Итоми создана в 1835 году после создания независимого королевства Греция. В 2010 году () по программе «Калликратис» община упразднена и присоединена к общине Месини.

Включает в себя сообщества:
 Аристодимион
 Арсинои
 
 Валира
 Зермбисия
 Кефалинос
 Ламбена
 Ревматья

Примечания

Ссылки 
 

Димы Месинии